Paco est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Paco est un prénom masculin, fêté le 4 octobre, en mémoire de saint François d'Assise ou localement le 9 mai, en mémoire de saint Pacôme.

Sens et origine du prénom 
Plusieurs origines se côtoient :

 Paco est un prénom masculin d'origine espagnole. C'est un diminutif affectueux de Francisco qui signifie « de France » ou une forme espagnole abrégée de Pater Comunitatis, plus connu sous le nom de Santus Franciscus Assisiensis (Saint François d'Assise). C'est donc une variante linguistique de François.Diminutif : Paquito ou Paquita au féminin ;Variante : Pacorro. 

 Paco a également une origine nord-amérindienne qui signifierait « aigle à la tête blanche ».

 Paco est également attribué actuellement en tant que forme abrégée de Pacôme.

Popularité du prénom 
 Paco est un prénom peu usité aux États-Unis.
 Paco est un prénom relativement peu donné en France avant les années 1980. Son occurrence est en forte croissance depuis cette date, peut être à la suite du tube de l'été et surtout de l'automne 1988 interprété par le chanteur Paco. C'est le  le plus attribué du  en France.
 Alain Paco, ancien rugbyman qui portait les couleurs de l'AS Béziers.

Personnes célèbres portant ce prénom 
 Paco de Lucía, guitariste.
 Paco Ibáñez, chanteur.
 Paco Rabanne, designer.
 Paco Camino, torero.
 Paco Calatayud, président 
 Paco Ignacio Taibo II, écrivain.
 Paco Pommies, sportif talentueux.
 Paco Umbral, écrivain.
 Paco Perez, humoriste.
 Paco Carlos Lewis Wood, Atleta, humanitario.
 Paco, surnom du policier Frank Serpico dans le film Serpico de Sidney Lumet sorti en 1973
 Paco, de son vrai nom François Berthelot, programmateur musical et producteur d'émissions de radio puis chanteur français, interprète notamment de Amor de mis amores qui fut tube de l'été et de l'automne en 1988.

Toponyme 
 , un district de Manille
 , un volcan des Philippines

Autres 
 PACO, revue en espéranto de la seconde moitié du .
 Paco, un parfum de Paco Rabanne (1996).
 "Paco", nom donné à la police dans certaines parties du Chili.
 "Paco", petit paquet de cocaïne (au Pérou, en Argentine), de qualité variable.

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom amérindien
Prénom espagnol